

История 
Номерные знаки старого образца () XX-NNNN или XXY-NNNN имели хождение до 1 апреля 1997 года. Они перестали быть действительны с 1 января 2005 года. Транспортным средствам с номерами такого образца не разрешается ездить по дорогам общего пользования.

Описание номерного знака 
Номерной знак для автомобилей имеет размеры 52х11 см или 34х20 см, номерной знак для мототехники имеет размеры 24х15 см. Буквы и цифры, составляющие номерной знак, имеют рельефную форму, окрашены в чёрный цвет; фон номерного знака окрашен в белый цвет.
До вступления Словакии в Евросоюз на номерном знаке слева располагался герб Словакии и буквы «SK» под ним. С 1 мая 2004 года он заменён так называемым «европолем» — синей полосой и знаком Евросоюза (12 жёлтых звёзд в круге) и под ним буквы «SK». С этого момента стала иначе изображаться цифра «0» (ноль) — с разрывом в правом верхнем углу. Это было сделано, чтобы проще отличать цифру «0» и букву «O» (по образцу немецких номерных знаков).
В июне 2006 года начали выдавать новый тип номерных знаков. Он сочетает в себе европоле и герб Словакии, которым был заменён дефис. В настоящее время действительны все три типа номерных знаков, замена старых образцов не является обязательной.

Последовательность нумерации 

Номерные знаки обычного образца имеют следующую закономерность:
 Первая пара букв обозначает район. Она является фиксированной для каждого района, замена происходит после исчерпания доступных комбинаций для текущей пары букв в установленном законом порядке. Как правило, состоит из букв названия города.
 Следующие три цифры постепенно растут от 001 до 999. Комбинация «000» не используется.
 Последняя пара букв изменяется так, что последняя буква по исчерпанию комбинаций из трёх цифр меняется в алфавитном порядке на следующую букву в интервале A-Z. После исчерпания интервала последней буквы, предпоследняя буква увеличивается на одну в алфавитном порядке в интервале A-Z.

Пример последовательности:

На данный момент единственным городом/районом, исчерпавшим изначальную комбинацию кода района, является Братислава. В июне 2010 года был осуществлён переход от кода BA на код BL.

Производство номерных знаков 
Производство номерных знаков в Словакии с 1996 года осуществляет фирма Turčan Delta из города Коштяны-над-Турцом. На 2014 год МВД заказало около 770 тысяч номерных знаков на сумму более 6,9 миллионов евро.

Словакия
Транспорт в Словакии